

Cinema 
 Double or Nothing – film del 1936 diretto da Joseph Henabery
 Double or Nothing – film del 1937 diretto da Theodore Reed
 Double or Nothing – film del 1940 diretto da Roy Mack

Musica 
 Double or Nothing – album discografico dei Leæther Strip
 Double or Nothing – album discografico di Erick Sermon
 Double or Nothing – album discografico di Big Sean e Metro Boomin

Sport 
Double or Nothing – pay-per-view di wrestling della All Elite Wrestling (AEW)